Olap kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Ulithi Atoll, atoll, Yap, Ulithi Municipality, 
 Pollap (ö i Mikronesiens federerade stater), Chuuk, Pollap Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar